

Települések

Bosznia-Hercegovina
Blagaj falu Donji Vakuf községben Közép-Bosznia megyében
Blagaj falu Kupres községben Hercegbosznia megyében
Blagaj falu Mostar községben Hercegovac-Neretva megyében
Blagaj Japra falu Bosanski Novi községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Blagaj Rijeka falu Bosanski Novi községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Blagaj falu Szluin községben, Károlyváros megyében